Преподо́бний — лик святості в Православ'ї.

 Преподобний  або Превелебний — форма звернення до священнослужителя в ієрейському сані у Православ'ї, а також до всіх священиків у лютеран, п'ятидесятників та баптистів.

Церковні титули
Богослов'я
Історія християнства
Православ'я
Лютеранство